

Cinema
Paradiso perduto (Paradis perdu) – film diretto da Abel Gance (1940)
Paradiso perduto (Great Expectations) – film diretto da Alfonso Cuarón (1998)

Letteratura
Paradiso perduto – poema di John Milton
Paradiso perduto (A Devil in Paradise) – romanzo di Henry Miller del 1956

Musica 
Paradiso perduto – opera in due atti del compositore polacco Krzysztof Penderecki del 1978
Paradiso perduto – album del 1988 di Fred Bongusto

Televisione
Paradiso perduto (Paradise Lost) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
Paradiso perduto (Paradise Lost) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altro
Paradiso perduto – profumo degli anni '50 del XX secolo ispirato all'omonimo film diretto da Abel Gance nel 1940

Pagine correlate 
 Il paradiso perduto
 Paradise Lost